El Torneig de Doha 2012, també anomenat Qatar Total Open 2012, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. Aquest torneig tornà tres anys després al circuit femení. La desena edició es va celebrar entre el 13 i el 19 de febrer del 2012, al International Tennis and Squash Complex de Doha, Qatar.

La tennista bielorussa Viktória Azàrenka va estrenar-se com a número 1 del rànquing individual femení guanyant el tercer títol de l'any, tots tres consecutius i aconseguint una ratxa de 17 victòries consecutives. La parella femenina Liezel Huber i Lisa Raymond també van guanyar el segon títol consecutiu de l'any.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

WTA Tour 2012
2012